Zondi ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Kwenzakufani Zondi (* 1963), südafrikanischer Geistlicher, Weihbischof in Durban
 Michael Zondi (1926–2008), südafrikanischer Holzbildhauer und Lehrer